

Patronyme 

 Antonio Winterstein (1988- ), joueur de rugby à XIII néo-zélandais.
 Eduard von Winterstein (1871-1961), acteur de théâtre et de cinéma allemand.
 Elisabeth von Wangenheim-Winterstein (1912-2010), épouse du grand-duc Charles de Saxe-Weimar-Eisenach et mère du prince Michael-Benedikt de Saxe-Weimar-Eisenach.
 
 Paul « Hono » Winterstein (1962- ), guitariste de jazz manouche alsacien.
 Taylor Winterstein est une influenceuse en ligne australienne connue pour ses positions anti-vaccination.
 Willy Winterstein (1895-1965), directeur de la photographie autrichien.